SCP — сокращение. Может означать:
 SCP ( — «безопасная копия») — протокол удалённого копирования файлов и одноимённая утилита для Unix.
 WinSCP — утилита для работы по протоколу SCP под Windows.
 SCP Foundation — интернет-сайт, коллекционирующий выдуманные истории об объектах с аномальными свойствами.
 SCP — Containment Breach — видеоигра по мотивам историй об SCP-объектах.
 SCP-087 — видеоигра, созданная по мотивам одноимённого объекта из архивов SCP Foundation.
 SCP 06F6 — астрономический объект